Segol steht für folgende hebräischen Schriftzeichen und ihre Bedeutung:

 Segol, auch Seggol, hebr.  oder , Unicode U+05B6, Vokalisierungszeichen für kurzes e im Hebräischen Alphabet
 Segol (Trope), auch Segolta, hebr.  bzw. , Unicode U+0592, ein Satz-, Betonungs- und Kantillationszeichen zum rezitierenden Vortrag in hebräischen Bibeltexten

Ségol ist der Familienname folgender Personen:
 Bernadette Ségol (* 1949), französische Gewerkschaftsfunktionärin